Strada statale 37 – strada statale polacca
 Strada statale 37 del Maloja – strada statale italiana